Лейб-медик — придворное звание и должность медицинского толка: различают лейб-хирургов, лейб-акушеров, лейб-отиатров, лейб-педиатров, лейб-окулистов и других. 

Каждый из них состоял врачом или консультантом у одной из особ царствующего дома.

История европейских государств и стран знает немало случаев, когда неограниченное доверие, оказываемое монархами придворным лекарям, позволяло им вмешиваться в политические дела. В России таким примером может служить И. Г. Лесток, получивший в 1743 году титул графа. Датский медик Cтруэнзе не только вступил в непозволительную связь с королевой, но и, как считается, «помог» ей зачать принцессу Луизу.

Первыми придворными медиками в Московском государстве были приезжие иноземцы Эренштейн, Булев и Бомелий. В Российской империи лейб-медики входили в систему придворных чинов императорского двора и носили на погонах вензелевое изображение царствующего императора. Гоф-медиками именовались врачи, служившие в придворном ведомстве и обязанные оказывать помощь придворным чинам и служителям.

В табели о рангах, учреждённой Петром I в 1722 году, чин первого лейб-медика соответствовал 6-му классу, лейб-медика императрицы — 7-му классу, гоф-медика (именуемого в табели надворным лекарем) — 12-му классу.

В дальнейшем статус лейб-медиков повысился. Согласно решению императора Петра III по докладу архиятра, первого лейб-медика, тайного советника Якова Монсия, чины и оклады лейб-медиков подлежали персональному определению императорскими указами, а чин гоф-медика приравнивался к полковнику и коллежскому советнику (6-й класс табели о рангах).

См. также 
 :Категория:Придворные медики
 История медицины в России
 Архиатер

Примечания 

Медицинские профессии
Придворные чины Российской империи